Атес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 27,1 км². Население — 236 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры